

Localidades 
 Energy (Illinois), uma vila nos Estados Unidos
 Energy (Texas), um povoado nos Estados Unidos

Música 
 Energy, uma boy band tailandesa
 Energy Rekords, uma gravadora
 Energy, álbum do Operation Ivy
 Energy , álbum do Pointer Sisters
 Energy , álbum do guitarrista Roger Franco
 "Energy", canção de Keri Hilson
 "Energy", canção de Nuša Derenda apresentada no Festival Eurovisão da Canção 2001  
 "Energy", canção do Krokus
 "Energy", canção do The Apples in Stereo 
 "Energy", canção da trilha-sonora de LazyTown

Outros 
 Energy Micro, fabricante de microcontroladores flash de 32 bit
 Iowa Energy, equipe de basquete da NBA Development League
 Energy (agência de publicidade)
 Energy (Espanha) canal de televisão de Espanha

Desambiguação